Tempesta è un personaggio creato da Mark Millar e Adam Kubert per la Marvel Comics. È la versione Ultimate di Tempesta, supereroina mutante membro degli X-Men.

Biografia del personaggio 
Prima di essere reclutata da Charles Xavier, la ragazza viveva ad Harlem e rubava automobili.
Una volta entrata negli X-Men si fidanzò con il compagno di squadra Bestia, ma il loro rapporto si incrinò quando questi si trasformò in un essere di sembianze scimmiesche dal pelo blu, pur mantenendo la sua intelligenza.

Ultimate War 

Quando gli X-Men furono cacciati dagli Ultimates che li credevano complici di Magneto, lei affrontò Thor, perdendo; poi gli X-Men riuscirono a sconfiggere Magneto ed a riabilitarsi.

In seguito, credendo che fosse innamorata di Angelo, Hank la lasciò; prima che i due potessero fare pace, Bestia fu ucciso da un gruppo di Sentinelle e per elaborare il lutto lei tagliò corti i suoi capelli.
Attualmente ha una relazione con Wolverine, che l'ha salvata dalla sua ex-amica Mariko, divenuta la versione Ultimate di Lady Deathstrike.

Ultimatum 

Dopo che Tempesta ha aiutato gli Ultimate X-Men rimasti a sconfiggere Magneto, durante una conferenza stampa alla Casa Bianca, Ciclope muore sotto gli occhi di tutti a causa di un colpo alla testa sparato di Quicksilver. Tempesta viene quindi costretta da Carol Danvers a essere scortata insieme a Colosso in un luogo più protetto.

Poteri e abilità 
Ororo può controllare gli elementi per evocare la pioggia, fulmini, trombe d'aria, grandine sebbene debba ancora imparare a non fare sforzi immani per riuscirci.

Tempesta